Вербализация — понятие:
 
 лингвистики
 маркетинга

См. также 
 Вербализация нейронных сетей
Вербализация сознания